Fine Arts Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fine Arts Building (Grand Rapids, Michigan), NRHP-ID 82000537
 Fine Arts Building (Tiffin, Ohio), NRHP-ID 79002770